«Маккаби» Петах-Тиква — израильский футбольный клуб из города Петах-Тиква. Основан в 1912 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Ха-Мошава», вмещающий 11 500 зрителей. Маккаби является двукратным обладателем национального кубка и трёхкратным Кубка Тото. Клуб принимал участие в розыгрыше Кубка УЕФА 2004/2005.

Текущий состав 
 По состоянию на 31 августа 2021 года

Достижения 
 Обладатель Кубка Израиля (2): 1935, 1952
 Обладатель Кубка Тото (4): 1994-95, 1999-00, 2003-04, 2015-16

Известные игроки 

  Адриан Алиаж
  Идан Малихи
  Артур Петросян
  Голан Малул
  Гал Альберман
  Эли Ааронов
  Бонни Гинзбург
  Данни Спокойный
  Омер Голан
   Хаим Фейнберг
  Патрик Суффо
  Израиль, Бен-Дрор
  Бобан Грнчаров
  Гад, Бен-Дрор
  Валерий Брошин
  Хаим, Бух
  Станислав Дубровин
  Нисим, Берда
  Мурат Магомедов
  Цви Оппенгейм
  Роман Пилипчук
  Игорь Шквырин
  Евгений Шахов
  Дорон Робинсон
  Себастьян Розенталь
  Исаак Maкмел
  Гай Ицхак
  Амнон Карели
  Нисим, Коэн
  Герцль Фитусси
  Ран, Бен Шимон
  Менаше Нуриэль
  Исмаил Аммар
  Шимон Хаявеш
  Аси Туби
  Зеев Зельцер
  Томер Бен Йосеф
  Соломон Киле
  Игорь Белоголовский
  Омер Дамари
  Охад Коэн
  Эяль Багалибтер
  Салим Туама
  Данни Багалибтер
  Вили Бергер
  Офер Фабиан
  Нахман Мендель
  Шарон цофин
  Элиэзер Шпигель
  Исмаил Омар
  Тал, Идан
  Моше Битон
  Коби, Рефуа
  Гад Эрез Махнес
  Неджуан, Граеев
  Михаэль Зандберг
  Ванчо, Триянов
  Шимон Леуми
  Рафи Коэн
  Самир Алекперов

Известные тренеры 

  Дрор Каштан (01.07.91 — 30.06.92)
  Йешуа Фигенбаум (01.07.94 — 30.06.95)
  Моше Синай (01.07.97 — 30.06.98)
  Эяль Лахман (01.07.98 — 30.06.99)
  Йоси Мизрахи (01.07.99 — 30.06.01)
  Эли Охана (01.07.00 — 30.06.01)
  Гай Лузон (01.01.02 — 04.07.07)
  Гай Лузон (30.01.08 — 09.04.08)
  Ницан Ширази (09.04.08 — 18.01.09)
  Гай Азури (21.08.08 — 23.12.08)
  Рони Леви (18.01.09 — 21.11.09)
  Фредди Давид (15.12.09 — 08.05.11)
  Марко Балбул (28.05.11 — 17.10.11)
  Эяль Лахман (18.10.11 — 21.01.12)
  Моше Синай (22.01.12 — 25.11.13)
  Итав Лузон (25.11.13 — 30.06.14)
  Коби Рефуа (19.12.13 —)
  Ран Бен-Шимон (01.07.14 —)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Маккаби» Петах-Тиква